Појам Умберто I може да се односи на:

 Умберто I од Италије, краљ Италије
 Хумберт I од Савоје